Никола́й Пота́пов:
 Потапов, Николай Алексеевич (1731 — после 1798) — генерал-майор, затем тайный советник, брат Ивана Алексеевича Потапова.
 Потапов, Николай Гаврилович (1838—1894) — попечитель Казанского учебного округа. 
 Потапов, Николай Михайлович (1871—1946) — русский и советский военачальник, генерал-лейтенант, комбриг РККА.
 
 Потапов, Николай Фёдорович (1930—2014) — советский и российский тренер по тяжёлой атлетике, заслуженный тренер РСФСР.